The Longest Yard es el nombre que reciben dos películas, siendo la segunda una versión de la anterior:
 The Longest Yard (película de 1974);
 The Longest Yard (película de 2005).